Van Grinsven est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Chatilla Van Grinsven (1991-), basketteuse néerlandaise ;
  (1908-2003), chanteur, poète, compositeur et metteur en scène néerlandais ;
  (1949-), photographe néerlandais ;
  (1960-), footballeur néerlandais.
  (1885-1950), pasteur hollandais de l'Église catholique romaine ;
  (vers 1565-1643), homme d'État hollandais.

Patronyme néerlandais